Фабіола Сулуага була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Анабель Медіну Гаррігес з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas, одиночний розряд
2003